Евгений Гвоздёв:
 Гвоздёв, Евгений Александрович (1934—2008) — известный российский путешественник и мореплаватель.
 Гвоздев, Евгений Васильевич (1918—2012) — советский и казахский учёный-паразитолог русского происхождения.
 Гвоздёв, Евгений Викторович (1931—2015) — украинский и советский киноактёр и сценарист.